Profeta - em inglês, prophet
Ou ainda:
David Prophet - piloto sino-britânico de Fórmula 1
Prophet (Star Trek) - seres não corporais que habitam o buraco de minhoca bajorano

Desambiguação